Полосатая зубатка, или обыкновенная полосатая зубатка, или морской волк () — морская рыба семейства зубатковых (Anarhichadidae) отряда скорпенообразных.

Описание 
Максимальная длина тела 150 см, масса — до 23,6 кг.

Тело удлинённое, сужается к хвостовому стеблю, покрыто мелкой циклоидной чешуёй. Голова большая, массивная, с закруглённым рылом.
Зубы расположены в несколько рядов на челюстях, нёбе и сошнике. Передние зубы на концах челюстей клыковидные. У полосатой зубатки сошниковый ряд зубов короче нёбных рядов.
Длинный спинной плавник с 69—77 мягкими неветвистыми лучами.
Анальный плавник с 42—48 мягкими лучами, короче спинного. Хвостовой плавник усечённый, не сливается со спинным и анальным плавниками. Грудные плавники большие с 18—20 лучами и закруглёнными краями. Брюшных плавников нет. Позвонков 72—78. Одна боковая линия, доходит до хвостового стебля.

Окраска тела коричневая, голубовато-серая или желтоватая. По бокам тела проходят 9—12 тёмных поперечных полос, которые заходят и на спинной плавник.

Распространение 
Распространены в северной части Атлантического океана и в Северном Ледовитом океане. Встречаются в Северном, Норвежском и Баренцевом морях; в водах, омывающих Гренландию, Шпицберген, Лабрадор, Ньюфаундленд, Новую Землю; обычны в западной части Балтийского моря, а также в Белом море.

Биология 
Морские демерсальные рыбы, обитают на глубине от 20 до 435 м, обычно над каменистыми грунтами. Ведут одиночный образ жизни.

Питаются моллюсками, иглокожими, ракообразными и рыбой.

Впервые созревают в возрасте 5—6 лет, а 50% особей созревает при длине тела 50—60 см в возрасте 8—10 лет. Нерестятся в июле—феврале. По направлению с севера на юг нерестовый сезон смещается с летних на зимние месяцы. Икра крупная, диаметром 5—6 мм, откладывается среди камней в виде шарообразных кладок. Икринки склеены между собой частями оболочки. Плодовитость от 600 до 40 тыс. икринок. Инкубационный период 4—9 месяцев. Самец охраняет кладку.

Хозяйственное значение 
Ценная промысловая рыба. Основной промысел ведётся в Северном и Баренцевом морях. В 1990-е годы мировой вылов полосатой зубатки достигал 40 тыс. тонн. Больше всего ловят Россия и Исландия. Промысел ведётся тралами и ярусами. Мясо плотное, высокого качества.

Галерея

Примечания

Литература 
 Барсуков В.В. Сем. Зубаток (Anarhichadidae). М.-Л.: Из-во АН СССР. 1959. — 174 с. (Фауна СССР: Новая серия; № 73) — (Рыбы. Т. V. вып. 5) 

Зубатковые
Животные, описанные в 1758 году
Рыбы Атлантического океана
Промысловая рыба